Dieta paleolitica – Alimentazione umana preistorica durante il Paleolitico
Dieta paleolitica – Alimentazione contemporanea ispirata al Paleolitico